Skräckesholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skräckesholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Skräckesholmen, Borgå, Nyland,

Se även
Skräckskär

Robotskapade Finlandförgreningar